Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 2004 – szesnaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 8–17 kwietnia 2004 roku w Egipcie. Tytułu zdobytego w 2002 roku broniła reprezentacja Tunezji.

Tytuł mistrzowski odzyskała reprezentacja Egiptu i wraz z trzema najlepszymi drużynami, prócz Tunezji, która jako gospodarz miała już zapewniony awans, zakwalifikowała się na MŚ 2005.

System rozgrywek 
W pierwszej fazie jedenaście zespołów walczyło systemem kołowym w trzech grupach, w których dwie najlepsze drużyny awansowały do drugiej rundy. W drugiej fazie podobnie rywalizacja "każdy z każdym" wyłaniała z obu trzyzespołowych grup po dwie drużyny, które przechodziły do fazy play-off. Mistrzem Afryki został zwycięzca meczu finałowego, w którym zmierzyli się zwycięzcy półfinałów. Dodatkową stawką turnieju był awans na Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2005.

Dwunasta drużyna – Wybrzeże Kości Słoniowej – wycofała się z turnieju już po losowaniu grup.

Pierwsza faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Druga faza grupowa

Grupa D

Grupa E

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2004 w piłce ręcznej
2004 w Egipcie
Piłka ręczna w Egipcie